

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Kuklinów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin
 Kuklinów – osada leśna  w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin
 Kuklinów – osada leśna wsi Rzemiechów w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin

Inne 
 Kuklinów – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Kuklinów (gromada)